Соревнования в гонке преследования по биатлону среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 16 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 12:45 до 13:45 по местному времени (UTC-8).

Во время старта гонки судья третьих стартовых ворот почему-то выпустил канадца Легеллека (№ 6) почти сразу за Факом (№ 3), хотя между ними по итогам спринта было 36 секунд. Американец Джереми Тила (№ 9) стартовал по времени канадца, хотя должен был стартовать на 24 секунд позднее. После этого Бьёрн Ферри (№ 8), за которым по времени должен был стартовать американец, начал подсказывать стоящему на старте Зуману (№ 12) об ошибке судьи. После гонки, согласно финишному протоколу, Легеллеку (№ 6) и Джереми Тила (№ 9) увеличили время на 30 и 22 секунд соответственно. Легеллек всю гонку шёл среди лидеров (так, между первым и вторым огневыми рубежами он шёл третьим без учёта тридцатисекундного отставания), что мешало объективной оценке ситуации.

Стартовавшие первыми Венсан Же и Эмиль Хегле Свендсен пришли на первый огневой рубеж одновременно и отстреляли без промахов. Шедший с небольшим отставанием Яков Фак допустил два промаха и потерял шансы на медали. На втором огневом рубеже Же снова отстрелял чисто, а Свендсен промахнулся. С отставанием на 25 секунд от Же на дистанцию ушли Свендсен и не допустивший промахов Клемен Бауэр, а за ними с отставанием ещё на 20-30 секунд ушла большая группа участников, в которую, в частности, входили Бьёрн Ферри, Кристоф Зуман и Уле-Эйнар Бьёрндален. На третьем рубеже Свендсен и Бауэр промахнулись по два раза, Же — один раз, и сразу за ним, с двухсекундным отставанием, ушёл на дистанцию отстрелявший без ошибок Ферри, а ещё через 17 секунд — Бьёрндален и Зуман. Наконец, на четвёртом рубеже Бьёрндален допустил два промаха и потерял шансы на медаль, а Ферри, Же и Зуман — по одному. Ферри ушёл на дистанцию первым и без проблем добрался до финиша, став олимпийским чемпионом. Же потерял все силы, и его легко обошёл Зуман, а затем на финишной прямой чуть было не догнал Симон Эдер.

Бьёрн Ферри стал первым олимпийским чемпионом по биатлону из Швеции с 1960 года, когда Клас Лестандер стал первым в истории олимпийским чемпионом в этом виде спорта. Шведские биатлонисты последний раз выигрывали олимпийские медали в 1992 году.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты  
 Финишный протокол 
 Анализ гонки